CONSUR Women’s Sevens 2007 – trzecie mistrzostwa strefy CONSUR w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Confederación Sudamericana de Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie CONSUR, które odbyły się wraz z turniejem męskim w chilijskim mieście Viña del Mar w dniach 12–13 stycznia 2007 roku.

Informacje ogólne 
Federación de Rugby de Chile otrzymała prawa do organizacji turnieju w grudniu 2006 roku. Do rozegranych na boiskach Mackay School w Viña del Mar zawodów przystąpiło osiem zespołów, liczących maksymalnie dziesięciu zawodników, podzielonych na dwie czterozespołowe grupy. W pierwszym dniu rywalizowały one w ramach grup systemem kołowym, po czym w drugim dniu nastąpiła faza pucharowa – dwie czołowe drużyny z każdej grupy walczyły o medale, pozostałe zaś w turnieju Plate.

Tytuł obroniła reprezentacja Brazylii podobnie jak w poprzednim turnieju nie tracąc żadnego przyłożenia.

Zawody po raz pierwszy odbyły się wraz z turniejem męskim.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona CONSUR 

2007
2007 w rugby union
2007 w Chile
Viña del Mar
Rugby union w Chile